Kownacki ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Kownacki (* 1983), polnischer Boxer
 Dawid Kownacki (* 1997), polnischer Fußballspieler
 Oskar von Kownacki (1847–1905), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker, Abgeordneter im Preußischen Abgeordnetenhaus